Кройцбург (Германия)
 Немецкое название города Крустпилс в Латвии
 Немецкое название города Ключборк в Польше
 Немецкое название поселка Славское в России